Bundesliga 2021/2022 – 59. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Sezon rozpoczął się 13 sierpnia 2021, a zakończył się 14 maja 2022.

Beniaminkami byli: VfL Bochum (powrót do Bundesligi po 11 latach) oraz SpVgg Greuther Fürth (powrót do Bundesligi po 8 latach). Tytuł mistrzowski obronił Bayern Monachium – 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Z ligi spadły: Arminia Bielefeld (po 2 sezonach w Bundeslidze z rzędu) oraz SpVgg Greuther Fürth. Hertha BSC zagrała w barażach o utrzymanie z trzecim zespołem 2. Bundesligi, Hamburger SV i po wygranej w dwumeczu 2:1 utrzymała się w lidze.

Tytuł króla strzelców zdobył Robert Lewandowski, który strzelił 35 goli.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu otrzymał prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie, natomiast przegrany kolejny sezon zagra w 2. Bundeslidze.

 wygrała w dwumeczu 2:1 i utrzymała się w Bundeslidze.

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Hat-tricki 

4 - strzelił 4 bramki w meczu

Najlepsi asystenci 

Źródło:

Czyste konta 

Źródło:

Prezydenci, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Zobacz też 
 Bundesliga niemiecka w piłce nożnej
 2. Fußball-Bundesliga (2021/2022)

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Niemczech
2022 w Niemczech